Lehnshof bezeichnet 

 Lehnshof (Lehen), Hof an der Stelle eines zumeist während des Mittelalters von adeligen Grundherren an Ritter vergebenen Lehens
 Mannbuch, Bezeichnung eines seit dem 14. Jahrhundert nachweisbaren Lehnbuches
Siehe auch:
 Lehnhof
 Lehnhoff
 Lehnershof
 Lehenhof